GBCA steht als Abkürzung für:
 Gadolinium-based contrast agents, Gadolinium-haltige Kontrastmittel, siehe Kontrastmittel#Magnetresonanztomografie_(MRT)
 Green Building Council of Australia, siehe Grünes Gebäude

Abkürzung